Lönnroth, Lönroth eller Lönnrot är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 172 personer (Lönnroth), 25 personer (Lönnrot) och 33 personer (Lönroth) och kan syfta på:

Personer
 Ami Lönnroth (född 1940), svensk journalist, författare och professor
 Arvid Fredrik Lönnroth (1823–1880), svensk militär och konstnär
 Carl Lönroth (1866–1941), svensk präst
 Elias Lönnrot (1802–1884), finländsk författare och folkdiktnings- och språkforskare, botaniker och läkare, känd för sammanställningen av Kalevala
 Erik Lönnroth (1910–2002), svensk historiker och akademiledamot
 Erik Lönnroth (universitetsrektor) (1883–1971), finländsk skogsforskare och universitetsrektor
 Johan Lönnroth (född 1937), svensk riksdagsledamot
 Knut Lönnroth (1826–1885), svensk lärare och botaniker
 Lars Lönnroth (född 1935), svensk litteraturvetare och professor

Övrigt
 Projekti Lönnrot – finskt bokdigitaliseringsprojekt

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn